Сне́гова — женская форма русской фамилии Сне́гова. Известные носительницы:
 Снегова, Ирина Анатольевна (1922—1975) — русская советская поэтесса, переводчик.